Il toponimo Kapata può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Kapata, comune del distretto di Chipata
Kapata, comune del distretto di Samfya